Пьер-Персе ():

 Пьер-Персе — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.
 Пьер-Персе — водохранилище во Франции.